Деревень — фамилия.
 Деревень, Александр Юрьевич (род. 1992) — российский гандболист, левый полусредний московского «Спартака» и сборной России.
 Деревень, Дарья Валерьевна (урождённая Вахтерова; род. 1992) — российская гандболистка, мастер спорта России международного класса.